Dealu Viilor se poate referi la:

 Dealu Viilor, Gorj, localitate în județul Gorj
 Dealu Viilor (Moșoaia), Argeș, localitate în județul Argeș
 Dealu Viilor (Poiana Lacului), Argeș, localitate în județul Argeș